Вирхилио Ернандез има више значења:

 Вирхилио Ернандез (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вирхилио Ернандез (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику